

Toponyme 

 Amana, une census-designated place du comté d'Iowa en Iowa ;
 Middle Amana, une census-designated place du comté d'Iowa en Iowa ;
 South Amana, une census-designated place du comté d'Iowa en Iowa ;
 Colonies Amana, une zone urbaine fondée en 1855 dans l'État de l'Iowa ;
 , des lieux cités dans la Bible : un cours d'eau et une montagne.

Autres 
Amana peut aussi désigner :
 Amana, un genre  monotypique de plantes à fleurs ;
 Amana Corporation, une entreprise américaine ;
 , un dialecte moyen-allemand occidental ;
 Amana, une organisation sioniste israélienne.